Iván Gramajo – cestista argentino
 Roberto Gramajo – calciatore argentino